В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)

 Анке Губер (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix